Patuki är ett släkte av kräftdjur. Patuki ingår i familjen Exoedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Patuki